Евстафий Михайлович Гринчак (родился 1907, г. Борислав, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгерская империя) — буровой мастер, деятель Украинской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 4-5-го созывов.

Биография 
Родился в семье рабочего-нефтяника. Украинец. Окончил семь классов бориславской школы

С 1921 года — рабочий, бурильщик на Бориславских нефтепромыслах. В 1931 — 1933 г. — безработный. С 1933 года — опять работает бурильщиком, помощником мастера на Бориславских нефтепромыслах.

С 1945 г — буровой мастер конторы бурения треста "Бориславнефть" в городе Бориславе Дрогобычской области.

В 1946 году учился на курсах повышения квалификации нефтяников в городе Баку.

Член КПСС с 1955 года. Награждён орденом Ленина (23.1.1948).

Примечания

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва. - Москва, 1959

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Члены КПСС